Вадим Афанасьев:
 Афанасьев, Вадим Анатольевич (1942—2014) — советский и российский театральный деятель, режиссёр, Заслуженный артист РСФСР.
 Афанасьев, Вадим Петрович (род. 1944) — дирижёр.